Vanessa Anneliese Petruo (Berlim, ) é uma cantora alemã, compositora e atriz, e passou a ser conhecida depois de participar do grupo musical No Angels, e também participou de um seriado alemão chamado "Anges De Choc" onde representou Rebeca.

Cantoras da Alemanha
Compositores da Alemanha
Membros de No Angels
Naturais de Berlim